

Geografia 
 Campania – regione italiana
Campania – regione ecclesiastica della Chiesa cattolica in Italia
 Campania – città della Tasmania

Storia

Epoca romana 
 Campania antica o Campania felix – il territorio della pianura campana incentrato su Capua
 Regio I Campania (o Regio I Latium et Campania) – regione dell'Italia augustea estesa tra le attuali regioni Campania e Lazio
 Campania – provincia romana inclusa nella prefettura d'Italia, anch'essa estesa tra le attuali regioni Campania e Lazio

Medioevo 
 Campania – territorio bizantino (eparchia) compreso tra le odierne regioni Campania e Puglia
 Campania – termine latino per indicare il giustizierato di Terra di Lavoro
  Campania – termine latino indicante la provincia pontificia di Campagna e Marittima (Campaniæ Maritimæque provincia)
 Contea di Campagna (comitatus Campaniae) – contea dello Stato Pontificio

Sport 
 Campania Foot-Ball Club – club calcistico di Salerno, fondato nel 1923 e progenitore della Salernitana Calcio;
 Società Sportiva Calcio Campania – club calcistico di Ponticelli (Napoli), fondato nel 1975. Nel 1986 la società venne trasferita a Pozzuoli e divenne Campania-Puteolana, fino al 1992, quando riprese la denominazione A.C. Campania.

Altro  
 Campania – incrociatore leggero della Regia Marina.